Sezóna 2019/2020 byla 72. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem základní část ligy se stal tým EHC Red Bull München. Mistr soutěže nebyl vyhlášen z důvodů pandemie covidu-19.

Tabulka Základní části

Play off 
Play off bylo v důsledku pandemie covidu-19 zrušeno.

Externí odkazy 
 Oficiální stránky ligy

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2019
Lední hokej v roce 2020